Подкрини́ца () — хутор в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Миловидского сельсовета. Расположен в 32,5 км по автодорогам к юго-западу от Барановичей, на расстоянии 4,5 км по автодорогам к северо-западу от центра сельсовета. Ближайший населённый пункт — деревня Стрелово.

География 
В 800 метрах к западу от хутора берёт начало одноимённый ручей, который впоследствии впадает в реку Молотовка.

История 
В 1909 году — выселок в составе Островской волости Новогрудского уезда Минской губернии, 6 дворов. На карте 1910 года указан под названием Подкринница.

После Рижского мирного договора 1921 года — в составе Польши, с 1939 года — в БССР.

Население

Предприятия 
 фермерское хозяйство «Весёлый кролик».

Примечания 

Населённые пункты Барановичского района